Фуксман (ідиш פוקסמאַן, від  або ідиш פוקס - «лисиця») -  єврейське прізвище .

Відомі носії 
 Борис Леонідович Фуксман (нар. 1947) - бізнесмен, медіамагнат, колекціонер і меценат.

 Віталій Миронович Лорін (Фуксман) (нар. 1938) - радянський і російський композитор.

Фуксман - томські купці 1-ї гільдії. Засновник династії -  Ілля Леонтійович (Іліокум Вульфович) (бл. 1836-1917). Його син - Григорій (Герш) Ілліч (1866-1937, розстріляний). Брат Йосип (Осип) Леонтійович (1845-1914), брат Борис Леонтійович (Берко Вульфович) (1852-1915)